Golpe puede referirse a:
 Golpe, impacto físico de un cuerpo contra otro;
 Golpe de Jarnac, golpe de esgrima violento, imprevisto y decisivo;
 Traumatismo producido por un golpe;
 Golpe de gracia, golpe con el que se remata a alguien;
 Golpe de viento o ráfaga;
 Golpe de mar, rotura de una ola contra la costa o un buque;
 Golpe o pestillo de golpe, un tipo de pestillo; por extensión, la puerta que incorpora este tipo de pestillo;
 Atraco, también denominado golpe;
 Golpe de Estado, la toma violenta del poder político por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado;
 Golpe de palacio o golpe palaciego, golpe de Estado por el que un gobernante es desplazado por fuerzas del mismo gobierno;
 Golpe de mercado, acción de grandes grupos económicos para desestabilizar la economía;
 Golpe de calor, cuando la temperatura corporal supera los 45º;
 Golpe de ariete, causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas;
 El golpe, película estadounidense dirigida por George Roy Hill.

Referencias